Alexander Frenz – pittore tedesco
 Ron Frenz – fumettista statunitense
 Royal Frenz – cantante, cantautore e musicista cileno naturalizzato svizzero